Юхно́вский — фамилия.

Известные носители 
 Юхновский, Александр Иванович (1925—1977) — советский военный преступник.
 Юхновский, Иван (род. 1937) — болгарский химик, председатель БАН.
 Юхновский, Игорь Рафаилович (род. 1925) — украинский политический и общественный деятель.